|}

Die Bahnstrecke Nezamyslice–Šternberk ist eine elektrifizierte Eisenbahnverbindung in Tschechien, die ursprünglich von der k.k. priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn (KFNB) als Teil der Mährisch-Schlesischen Nordbahn erbaut und betrieben wurde. Sie verläuft von Nezamyslice über Olomouc (Olmütz) nach Šternberk. 

Zwischen Nezamyslice und Olomouc ist sie Teil des gesamtstaatlichen Netzes („celostátní dráha“), der weitere Abschnitt nach Šternberk wurde hingegen zur regionalen Bahn („regionální dráha“) herabgestuft.

Geschichte 

Die Strecke wurde 1870 eröffnet. 

1993 wurde sie zwischen Nezamyslice und Olomouc elektrifiziert. 

Die restliche Strecke nach Šternberk (sowie weiter bis nach Šumperk) wurde bis Ende 2022 elektrifiziert. Begründet ist das in einem starken Regionalverkehr, der fortan in dichtem Takt mit elektrischen Triebzügen abgewickelt werden soll. In dem Zusammenhang wird auch eine Anhebung der Streckenhöchstgeschwindigkeit auf 160 km/h umgesetzt. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt 5,3 Milliarden Kronen, die zum Teil über ein Förderprogramm der Europäischen Union finanziert werden.

Weblinks 

 Die Bahnstrecke auf zelpage.cz (tschechisch)
 Geschichte der Bahnstrecke (tschechisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien